Wyre Forest peut faire référence à :
 la , un massif forestier qui s'étend sur le Shropshire et le Worcestershire, en Angleterre ;
 Wyre Forest, une circonscription électorale du Worcestershire ;
 Wyre Forest, un district non métropolitain du Worcestershire.